Ізобільненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, м. Алушта
 Ізобільненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район